Vabank – polska komedia
 Vabank II, czyli riposta
 Vabank – grupa muzyczna
 Vabank – album Mroza

Zobacz też
 va banque